Woskehat (armenisch ) ist der Name folgender Dörfer in Armenien:
 Woskehat (Aragazotn), in der Provinz Aragazotn
 Woskehat (Armawir), in der Provinz Armawir